ActionScript — язык программирования
 Автономная система () — система IP-сетей и маршрутизаторов в Интернете
 Alien Shooter — аркадный шутер от компании Sigma Team

См. также 
 As